Cristalandensi – abitanti di Cristalândia do Piauí
Cristalandensi – abitanti di Cristalândia